Drnovice ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

Drnovice u Lysic, Gemeinde im Okres Blansko
Drnovice u Valašských Klobouk, Gemeinde im Okres Zlín
Drnovice u Vyškova, Gemeinde im Okres Vyškov